Гомельский государственный цирк (белор. Гомельскі дзяржаўны цырк) — стационарный цирк, расположенный в Гомеле, один из двух в Республике Беларусь. В 2018 году цирк дал 122 представления, которые собрали 148,4 тыс. человек.

История 
Впервые цирк в Гомеле был построен в 1890-е годы предпринимателем И. Слободовым. Он был деревянным и располагался на Конной площади (где сейчас расположен центральный рынок), здание существовало до 1917 года. Второй цирк в Гомеле был построен в 1926 году, в 1932 году здание было передано театру, а в 1941 году сгорело. В 1950-е годы работал цирк-шапито.

Нынешнее здание цирка, расположенное в центре города, построено в 1972 году. Первое представление в нём состоялось 2 декабря 1972 года. Цирк в плане прямоугольный. Над нижним этажом, объединяющим вестибюль, служебные помещения, гардероб, буфеты и др. располагается чашеобразный амфитеатр, перекрытый покатым сферическим куполом. Сзади к зданию примыкает внутренний дворик, где располагаются вольеры для животных, связанные непосредственно с манежем. В 100 м от здания цирка размещается гостиница для артистов.

Зрительный зал цирка рассчитан на 1544 места, после последней реконструкции 1504. Цирковой сезон длится с сентября по май, в течение которого сменяются пять-шесть программ.

В 1986 году в Гомельском цирке во время представления погибла Ирина Асмус, известная по роли Ириски в телепередаче АБВГДейка.. В 2006 году у здания цирка был реконструирован фонтан, а перед зданием установлен памятник известному клоуну Карандашу.

В октябре 2006 г. Гомельскому госцирку было присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь».

В мае 2022 года прошёл I Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства.

В декабре 2022 года открыта историко-демонстрационная комната "Музей цирка".

Фонтан у цирка 
 Фонтан на площадке слева от цирка после реконструкции в 2005—2006 годах был открыт 9 мая 2006 года. Каждый день с мая по сентябрь гомельчане и гости города могут любоваться разнообразными струящимися фигурами, которые в вечернее время дополняются впечатляющей динамической подсветкой.
 Подсветка включается: май, сентябрь — с 20:00; июнь, июль, август — с 21:00.
 Длительность цикла — 15 мин.

Награды 
 Специальная премия Президента Республики Беларусь (31 декабря 2016 года) — за значительный вклад в развитие и популяризацию циркового искусства, укрепление международного культурного сотрудничества.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Гомельского цирка
 Гомельский цирк в Instagram
 Гомельский цирк в Facebook
 Гомельский цирк на YouTube

Архитектура советского модернизма в Белоруссии
Цирки по алфавиту
Цирки Белоруссии
Культурные организации Гомеля
Здания и сооружения, построенные в 1972 году в Белоруссии